Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Причины храпа 
Храп связан с тем, что во время сна у человека непроизвольно расслабляется мягкое нёбо и язычок. Храп возникает вследствие вибрации мягких тканей гортани и глотки, обусловленной особенностями анатомического строения человека.

Храп как маркер некоторых заболеваний
Храп нередко сопровождается апноэ, и лица, имеющие проблемы с храпом, имеют несколько повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вредное воздействие храпа на окружающих

 Однако человек, который храпит, обычно не слышит собственного храпа. Храп обычно мешает спящему рядом соседу, который на протяжении времени сна и в течение ночи страдает и мучается от звуков храпа. И в итоге утром сосед храпящего человека чувствует себя не выспавшимся, утомленным, раздражительным.

Лечение храпа 
К методам лечения храпа относятся:
СИПАП-терапия (от ). Она заключается в небольшом «раздувании» дыхательных путей во время сна, что препятствует спадению мягких тканей глотки и устраняет основной механизм развития храпа.
 Внутриротовые приспособления для лечения храпа способствуют дыханию носом и повышают тонус мышц глотки, что иногда предотвращает их вибрацию в той или иной мере и, как следствие, обычно уменьшается громкость храпа (иногда вплоть до полного исчезновения).
 Лазерная пластика и криопластика нёба, лечебный эффект основан на термическом или холодовом ожоге слизистой оболочки мягкого нёба. Лазером или криоаппликатором наносятся линейные или точечные ожоги в области мягкого нёба и нёбного язычка, что вызывает их воспаление. При заживлении ткани отмечается уменьшение объёма и уплотнение неба, что уменьшает его вибрацию и звуковой феномен храпа.
 Электронные аппараты для лечения храпа. Прибор фиксирует появление храпа и бьёт человека током. В результате храп якобы уменьшается в связи с тем, что спящий человек меняет своё положение во сне, фаза сна якобы переходит из глубокой в поверхностную или увеличивается мышечное напряжение горла. Это "уникальный" метод, по заверениям рекламы,  приводит к условно-рефлекторному уменьшению храпа на бессознательном уровне, при этом не будя храпящего человека.
 Ортодонтическое лечение. Очень часто храп связан с западанием нижней челюсти и языка назад. Это закрывает ротоглоточное пространство и нарушает дыхание во время сна.
 Имплантаты. Укрепляют мягкое небо и моментально предотвращают храп.
 Игра на австралийской дудке диджериду. Специфическая техника дыхания при игре тренирует верхние дыхательные пути, развивает мускулатуру и укрепляет ткани нёба, носоглотки и гортани.
 Прочие методы. В патентном бюро США зарегистрировано 186 различных изобретений по борьбе с храпом, включая «намордники», затрудняющие дыхание ртом, и миниатюрные колокольчики, зашиваемые в пижамы для предупреждения сна на спине. Однако эти средства не столько избавляют от храпа, сколько вызывают бессонницу.

См. также 
 Ухо
 Горло
 Нос
 Шея
 Апноэ
 Апноэ во сне

Примечания

Ссылки 
 Способы избавления от храпа
 Храп / Сатирическая песня группы «Чёрный Вторник».

Оториноларингология
Симптомы заболеваний человека
Сон